Высоково — деревня в Шарьинском районе Костромской области Российской Федерации. Входит в состав Шангского сельского поселения.

История 
До 5 января 1874 года Починок Высоково и деревни Прудовка, Кривячка, Починок Вагино по правую нагорную сторону реки Ветлуги около 1600 десятин и в луговой стороне реки Ветлуги 60 десятин принадлежали помещице вдове действительного статского советника Екатерине Лукьяновне Симанской.

7 мая того же года недвижимое имение в Высокове и одна восьмая часть земли разных угодий по купчей крепости перешла во владение крестьянину деревни Починок Высоково Данилу Ивановичу Глушкову, ранее бывшему крестьянину Вятской губернии, Котельничского уезда, Ключевской волости, Починка Губинского.

15 августа 1895 года согласно выписке из крепостной Костромского Нотариального Архива книги по Ветлужскому уезду за 1895 год № 21 стр. 33 и 34 № 17 заключён договор купчей крепости в нотариальной конторе города Кологрива на следующих условиях: Данило Иванович Глушков продал крестьянину «однодеревенцу» (из купчей) Акинфию Васильевичу (моему прадеду) и больничному надзирателю отставному Ефиму Васильевичу Созиновым в общее их равномерное владение 100 десятин с находящейся на продаваемой земле старой избой и 60 десятин в луговой стороне реки Ветлуги за 300 рублей серебром.

Деревня Высоково строилась вдоль речки Масленки. От впадения её в речку Чёрную до впадения в Масленку Крутого Лога на 800 метров протянулась главная улица деревни. Посредине улицы под прямым углом вправо была Новая улица. Деревню долго называли ещё Симанское по фамилии помещицы и Вяткой по месту происхождения поселенцев.

В начале XX века стали отделяться на хутора. В полутора километрах от Высокова появились деревня Княжево, хутор Красавино и хутор Ивановский. У большинства в Высокове были большие семьи, трудились на себя и были довольно зажиточными. У дедушки Михаила Акинфьевича было 8 коров, 3 лошади, пасека, приобретался сельхозинвентарь: ломанка, веялка. У его брата Егора Акинфьевича была мельница. В 1902 году в Высокове значилось 34 хозяйства и 248 человек населения, из которых 112 мужчин и 136 женщин. А в 1916 году 44 постройки и 291 человек жителей (137 мужчин и 154 женщины).

Во времена коллективизации в деревне был образован колхоз «Сила». Были построены конюшня, ферма, свинарник, овчарник, ток, рига, склады, овощехранилище, пожарная, кузница, начальная школа.

В 1950-х годах произошло укрупнение колхозов, и колхоз «Сила» вошёл в колхоз им. Сталина, объединивший 16 деревень позднее стал называться «Знамя труда». Колхозники работали за «палочки» (трудодни), не видели результатов и не хотели такой участи своим детям, всяческими путями отправляли их в города. Высоково старело. Некому стало работать на фермах, закрылась школа, магазин, старики уезжали к детям.

В 2001 году выехала в деревню Кривячка последняя жительница Высокова Созинова Лидия Петровна. Оставшиеся добротные дома стоят немым укором потомкам тех, кто приобрёл эти земли, облагораживал, строился, трудился на благо наследникам. Такая участь постигла не только Высоково, а большинство деревень России. Но где бы ни жили выходцы из Высокова, они не растеряли главное богатство, доставшееся от предков: незаурядный ум, порядочность и трудолюбие.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района